— японский композитор и музыкант, известный своими саундтреками к видеоиграм компании Nintendo.

Биография 
Кодзи Кондо родился в японском городе Нагоя в 1961 году. Интересоваться музыкой он стал с раннего возраста, сочиняя для развлечения простые мелодии.

В 1980 году Кондо узнал, что компании Nintendo требуется композитор для написания музыки к видеоиграм для новой игровой приставки Famicom (за пределами Японии более известной как Nintendo Entertainment System). Хотя Кондо и не планировал писать музыку к видеоиграм, он решил попробовать себя в этом деле, и в 1983 году поступил на работу в Nintendo.

На новой работе Кондо столкнулся с трудностями: выяснилось, что из-за технической ограниченности звукового чипа приставки для написания музыки ему придётся использовать только 4 инструмента (а точнее, 4 звуковых канала). И хотя вскоре специалистам компании удалось найти возможность для использования пятого канала, музыка композитора была на этой игровой системе серьёзно ограничена.

После NES Кондо работал над музыкой к другим консолям Nintendo: SNES, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo DS и, наконец, Wii. Сегодня он пишет свою музыку в CD качестве, благодаря тому что последние системы имеют гораздо более продвинутые звуковые характеристики.

Саундтреки 
Некоторые из известных саундтреков Кодзи Кондо к видеоиграм:
 Golf (1984)
 Famicom BASIC (1984)
 Devil World (в соавторстве) (1984)
 Soccer (1985)
 Wrecking Crew (1985)
 Kung Fu (1985)
 Super Mario Bros. (1985)
 Nazo no Murasamejo (1986)
 The Legend of Zelda (1986, 1987)
 Shin Onigashima (1987)
 Yume Kōjō: Doki Doki Panic (изданная за пределами Японии как Super Mario Bros. 2) (1987)
 Ice Hockey (1988)
 Super Mario Bros.: The Lost Levels (изданная на территории Японии как Super Mario Bros. 2) (1986)
 Super Mario Bros. 3 (1988, 1990)
 Super Mario World (1991)
 The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)
 The Legend of Zelda: Link's Awakening (1993)
 Super Mario World 2: Yoshi's Island (1995)
 Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (в соавторстве) (1996)
 Super Mario 64 (1996)
 Star Fox 64 (в соавторстве с Хадзимэ Вакаи) (1997)
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
 Super Smash Bros. (в соавторстве) (1999)
 The Legend of Zelda: Majora's Mask (в соавторстве) (2000)
 Super Smash Bros. Melee (в соавторстве) (2001)
 Super Mario Sunshine (в соавторстве) (2002)
 The Legend of Zelda: The Wind Waker (в соавторстве) (2003)
 The Legend of Zelda: Twilight Princess (в соавторстве) (2006)
 Super Mario Galaxy (в соавторстве) (2007)
 Super Smash Bros. Brawl (в соавторстве) (2008)
 The Legend of Zelda: Spirit Tracks (в соавторстве) (2009)
 New Super Mario Bros. Wii (2009)
 Super Mario Galaxy 2 (в соавторстве) (2010)
 The Legend of Zelda: Skyward Sword (в соавторстве) (2011)
Super Mario Maker 2 (2019)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кодзи Кондо на сайте The Square Enix People Database
 Кодзи Кондо на сайте IMDb

Композиторы Японии
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту
Родившиеся 13 августа
Родившиеся в 1961 году
Сотрудники Nintendo
Музыканты по алфавиту
Чиптюн-исполнители